Даниэ́ль Бе́рнард (Д. Б.) Суи́ни () — американский актёр, сыгравший во многих сериалах, а также полнометражных фильмах.

Биография 
Д. Б. Суини родился в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк 14 ноября 1961 года. Закончил Тулейнский университет и театральную школу при Нью-Йоркском Университете. Несмотря на некоторые трудности при обучении, Суини сразу получает роль в пьесе  в 1983 году.

Карьера 
В основном прославился как приглашённый актёр. Первые роли сыграл в таких сериалах как «На пороге ночи» и «». Сыграл роли в полнометражных фильмах: «Восьмёрка выбывает из игры (фильм)», « Мемфисская красотка (фильм, 1990)», и других.

Позднее снимался в мини-сериалах — «Одинокий голубь» и в полнометражном фильме «Золотой лёд».

Суини активно поддерживает американских военных, совершил несколько поездок на Ближний Восток и Европу, с целью подбодрить дислоцировавшихся там солдат и выразить им свою благодарность. Актёр основал интернет-проект «Письма из Голливуда» (lettersfromhollywood.army.mil), где многие знаменитости могли бы выразить свою признательность и поддержку армии США. В мае 2008 года посетил военнослужащих в Ираке и представил им свой новый фильм «Два билета в Рай».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Тулейнского университета